Las siglas PLP pueden tener diferentes significados:

 En diseño de transmisión de datos se refiere a un tipo de diseño de capa física el physical layer pipe.
 En biología y bioquímica se refieren a un cofactor enzimático el piridoxal fosfato.
Puerto la Plata ubicado en Argentina Buenos Aires
 En Cuba se utiliza para abreviar una frase 'para la pinga'. Se utiliza para indicar algo muy exagerado o de importancia. [DPR]